Turniej zapasów na Igrzyskach Solidarności Islamskiej w 2017 roku odbył się w dniach 17 – 21 maja. Areną zmagań był Kompleks Sportowo-Koncertowy im. Heydəra Əliyeva w Baku.

Tabela medalowa

Medaliści

Mężczyźni

styl klasyczny

styl wolny

Kobiety

styl wolny

Przypisy

Bibliografia 
 Strona zapasów na Baku2017.com
 Medaliści

2017 w zapasach
Igrzyska solidarności islamskiej
2017 w Azerbejdżanie
Sport w Baku
Zapasy w Azerbejdżanie
Igrzyska solidarności arabskiej